N’Doram ist der Familienname folgender Personen

 Japhet N’Doram (* 1966), tschadischer Fußballspieler und -trainer
 Kévin N’Doram (* 1996), französischer Fußballspieler